2007 Голяма награда на Турция е 3-то за Голямата награда на Турция и дванадесети кръг от сезон 2007 във Формула 1, провежда се на 26 август 2007 година на пистата Истанбул парк в Истанбул, Турция.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Турция